Schösser bezeichnet:

 Schösser (Beruf), Beruf des Steuereintreibers

Schösser ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Schösser (1947–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Hubert Schösser (* 1966), österreichischer Bobfahrer

Siehe auch:

 Schosser